

Боніслав — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Боніслав — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства